Опора, ОПОРА — может означать:

 Опора — место, на котором можно утвердить, укрепить что-либо для придания прочного, постоянного положения, а также предмет, служащий для поддержки чего-нибудь.
 Опора (в физике) — воспринимает внешние силы и моменты.
 Опора  (греч. 'Οπώρα) — богиня богатого урожая, особенно виноградного, и соответствующего времени года, часто изображалась в кругу спутников Диониса.
 Опора — прием дыхания и звукоизвлечения в вокале (пение на опоре).

Фильм 
 «Великая опора» — художественный фильм азербайджанского режиссёра Абиба Исмайлова 1962 года.
 «Надежда и опора» — советский художественный фильм 1982 года.

Организации 
 «Опора России» — общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства.
 «» — внепартийная финансово независимая гражданская сеть в Украине.

См. также 

 Опора линии электропередачи
 Композитные опоры ВЛ
 Опора трубопровода
 Опоры — село в Дрогобычском районе Львовской области Украины.
 Три опоры Европейского союза
 Точка опоры

Примечания